Владимир Болдырев:
 Болдырев, Владимир Алексеевич (род. 1930) — начальник Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР в 1986—1991 годах.  
 Болдырев, Владимир Анатольевич (род. 1949) — генерал армии, Главнокомандующий Сухопутными войсками России.
 Болдырев, Владимир Афанасьевич (1900—1976) — министр юстиции РСФСР.
 Болдырев, Владимир Вячеславович (род. 1927) — химик, академик РАН.
 Болдырев, Владимир Геннадьевич (род. 1958) — российский политик, заместитель Председателя Социал-демократической партии России (1993—1995).
 
 Болдырев, Владимир Михайлович (1915—1998) — советский ветеринарный врач, лауреат Государственной премии СССР.
 Болдырев, Владимир Стефанович (род. 1950) - советский и российский спортивный журналист, Почетный журналист Приморского края.